Terires är ett släkte av skalbaggar. Terires ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Terires